Каракульский — название населённых пунктов в России:

 Каракульский — посёлок в Наримановском районе Астраханской области, упразднён в 1997 г.
 Каракульский — посёлок в Ясненском районе Оренбургской области.

См. также 
 Каракульский район
 Каракульское